Granier ist der Name einer ehemaligen Gemeinde:

 in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes, siehe: Granier (Savoie)

Granier ist der Name folgender Personen:
 Adolphe Granier de Cassagnac (1806–1880), französischer Publizist
 Albert-Paul Granier (1888–1917), französischer Lyriker
 Auger de Mauléon Granier († 1650), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Bibliophiler, Herausgeber, Übersetzer
 Elisabeth Granier (1870–1951), deutsche Pädagogin und Schulleiterin
 François Granier (1717–1779), französischer Komponist, Cellist, Violinist
 Gerhard Granier (1928–2022), deutscher Historiker
 Hermann Granier (1857–1941), deutscher Historiker und Archivar
 Louis Granier (1740–1800), französischer Komponist
 Lucie Granier (* 1999), französische Handballspielerin
 Ludwig Granier (1808–1857), deutscher Richter und Politiker